Сербська Суперліга 2014—2015 років — 9-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Титул всьоме здобув Партизан.

Учасники

Турнірна таблиця 

 
 

Примітки: 
1. Клуб Чукарички взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Сербії 2014—2015

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 травня/3 червня 2015

|}

Бомбардири

Посилання 
 Суперліга Сербії на soccerway 

2014—2015
Сербія
Сербія
2014 у сербському спорті
2015 у сербському спорті